Ел Парахе има више значења:

 Ел Парахе (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Парахе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Парахе (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Парахе (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парахе (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парахе (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парахе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Парахе (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Парахе (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Парахе (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Парахе (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Парахе (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Парахе (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парахе (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парахе (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парахе (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парахе (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Парахе (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Парахе (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Парахе (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Парахе (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Парахе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Парахе (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Парахе (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Парахе (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику